Задарска, Задарская жупания () — жупания Хорватии.

Административный центр жупании — город Задар.

География и климат 
Жупания включает в себя острова Дуги-Оток, Углян, Пашман и большую часть острова Паг, а также другие, небольшие острова (Вир, Олиб, Иж и другие). Здесь же находится национальный парк Пакленица.

Территория жупании составляет 7854 км², 3646 км² из которых — суша, что составляет 6,4 % общей площади Хорватии. Водное пространство составляет 3,632 км² (около 12 % территориальных вод), и 580 км² занимают более 300 островов (Задарский архипелаг). Протяженность береговой линии, включая острова — 1300 км².

Недалеко от города Биоград-на-Мору находится самое крупное природное озеро Хорватии — Вранское.

Население 

Жупанию населяют хорваты (93,30 %), сербы, албанцы, жители Боснии, итальянцы (по данным на 2001 год). Население составляет 4,5 % общего числа населения. 129 000 жителей населяют побережье, 21 000 — острова и 50 000 — внутреннюю территорию жупании.

Города 
 Задар
 Бенковац
 Биоград-на-Мору
 Нин
 Обровац
 Паг

Общины 
 Бибинье
 Галовац
 Грачац
 Ясенице
 Кали
 Колан — основана в 2003 году, отделена от Паг
 Куклица
 Лишане Островичке
 Новиград
 Пакоштане
 Пашман
 Полача
 Поличник
 Поседарье
 Повляне
 Преко
 Привлака
 Ражанац
 Сали
 Станковци
 Стариград
 Сукошан
 Свети-Филип-и-Яков
 Шкабрня
 Ткон
 Вир
 Врси
 Земуник-Доньи

Экономика и промышленность 
Одной из наиболее значимых отраслей экономики является туризм, обусловленный благоприятным географическим положением, мягким климатом, чистым морем и пляжами общей протяженностью 1300 км.

Транспорт 
Жупания играет большую роль в обеспечении транспортных перевозок между северной и южной Хорватией. Главная автострада жупании идет вдоль побережья Адриатического моря, пересекая всю жупанию.

Через жупанию также проходит железнодорожная ветка Загреб-Книн-Сплит с ответвлениями в Задар и Шибеник.

Реконструированный и модернизированный Задарский аэропорт осуществляет внутренние и международные рейсы.

Пассажирский и грузовой порт имеют мощность более одного миллиона тонн ежегодно.

Достопримечательности 
Жупания известна своими природными красотами. Среди них:
 национальный парк Пакленица на севере.
 национальные парки Северный Велебит, Крка и Корнаты на юге.
 природный парк Телашчица

Среди исторических достопримечательностей выделяется исторический центр города Задар.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт жупании Задарска
 Туристическая информация